

Estados Unidos 
Louise (Mississippi) — cidade
Louise (Texas) — região censitária

Outros usos 
2556 Louise — asteroide da cintura principal
Estação Louise — do Metro de Bruxelas, Bélgica

Desambiguações de topônimos